Laroche ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Laroche (* 1963), kanadischer Freestyle-Skier
 Antoine Laroche-Dubouscat (1757–1831), französischer General
 Dominique Laroche (* 1960er), kanadischer Freestyle-Skier
 Emmanuel Laroche (1914–1991), französischer Sprachwissenschaftler
 Guy Laroche (1921–1989), französischer Modeschöpfer und Gründer des gleichnamigen Unternehmens
 Jade Laroche (* 1989), französische Stripperin und Pornodarstellerin
 Jean Laroche, französischer Autorennfahrer
 Jutta Laroche (* 1949), deutsche Schriftstellerin
 Léonard Pétion Laroche (1918–2006), römisch-katholischer Bischof von Hinche
 Louis Laroche-Ringwald (1843–1921), Schweizer Kunstsammler
 Lucie Laroche (* 1968), kanadische Skirennläuferin
 Ludwig von Laroche (1807–1857), badischer Oberamtmann
 Philippe Laroche (* 1966), kanadischer Freestyle-Skier
 Raymonde de Laroche (1882–1919), erste Frau mit Pilotenschein
 Yves Laroche (* 1959), kanadischer Freestyle-Skier

Siehe auch:
 Delaroche
 La Roche
 Larock